Ambrosio je priimek več oseb:
 Alessandra Ambrosio (roj. 1981), brazilska manekenka
 Angelo d'Ambrosio (1774-1822), francoski general
 Vittorio Ambrosio (1879-1958), italijanski general